Nabo del diablo puede referirse a:
El nombre común de la planta Bryonia dioica.
El nombre común de la planta Oenanthe crocata.